Gröndal kan avse:

 Gröndal – en stadsdel i Stockholm
Gröndal (hållplats) – en hållplats på Tvärbanan i Gröndal, Stockholm
Gröndalsbanan
Gröndalsbron
Gröndalsviadukten
Gröndalsviken
Gröndalsvägen
 Gröndal, Esbo – en stadsdel i Esbo, Finland
 Gröndal, Hallstahammar – en stadsdel i Hallstahammar
 Gröndal, Malmö – ett bostadsområde i Malmö
 Gröndal, Oskarshamn – en stadsdel i Oskarshamn
 Gröndal, Uppsala kommun – en by i Uppsala kommun
 Gröndal, Vallentuna kommun – en tidigare småort i Vallentuna kommun, numera en del av tätorten Vallentuna
 Gröndal, Värmdö kommun – en småort i Värmdö kommun
 Grøndal – ett område i Köpenhamn, Danmark, ingående administrativt i stadsdelen Vanløse
 Grøndal Station  – före 29 september 1996 kallad Godthåbsvej Station, en station längs Ringbanen i Köpenhamn
 Villa Gröndal – en villa på Djurgården i Stockholm
 Gröndals motorstadion – en motorstadion i Eskilstuna

Se även
Grönadal
Tingsdal, en tidigare poststation på Öland, före 1906 Gröndal